Армавирский переулок:

 Армавирский переулок — переулок в Геленджике Краснодарского края
 Армавирский переулок — переулок в Ростове-на-Дону
 Армавирский переулок — переулок в Уфе
 Армавирский переулок — переулок в Хабаровске
 Армавирский переулок — переулок в Челябинске

См. также 

 Армавирская улица
 Армавирский проезд